Uristier steht für:
 Den Stier im Wappen des Kantons Uri, siehe Fahne und Wappen des Kantons Uri
 Eine Band aus dem Kanton Bern, siehe Uristier (Band)